Almuiz Aldim Alá  — ou Maade Abu Tamim Almuiz Aldim Alá, califa fatímida, conquistador do Egito e fundador do Cairo

Almuiz ibne Badis  — emir zirida de Ifríquia

Aybak  — ou Maleque Almuiz Izaldim Aybak; 1º sultão mameluco do Egito

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos